A Rodovia Akzo Nobei é uma via do Estado de São Paulo, Brasil.http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2013/11/carro-roubado-de-chacara-em-louveira-e-recuperado-pela-policia.html Ela faz a ligação da Estrada do Poste e da Estrada Municipal Joaquim Bueno Neto ao centro de Itupeva.

Akzo Nobei